Молот або кувалда — великого розміру молоток для подрібнення каменю, для кування заліза, забивання чого-небудь;
 Молот (машина) — машина ударної дії для обробки металевих заготовок і матеріалів способом тиску;
 Водяний молот — великий молот, що приводиться в дію енергією водяного колеса.
 Паровий молот — машина ударної дії, що працює з використанням енергії пари.
 Метальний молот — спортивний прилад;
 «Серп і молот» — символ деяких політичних рухів та партій.

Топонім 
  — село в Петриковському районі Гомельської області Білорусі.

Інше 
 «Молот» — український 120-мм міномет.
 «Молот» — журнал-збірка, що вийшов у 1878 році у Львові.

Див. також 
 Гаммер (значення)

Джерело

Посилання